Догон — многозначный термин:
 Догон — стратегия ставок в букмекерских конторах.
 Догоны — народ на юго-востоке Мали.
 Языки догон — семья языков.

См. также